Il doppio femminile  degli Internazionali d'Italia 1999 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1999.

Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez erano le detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Martina Hingis e Anna Kurnikova.

Hingis e Kournikova hanno battuto in finale Alexandra Fusai e Nathalie Tauziat 6–2, 6–2.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Martina Hingis /  Anna Kurnikova (campionesse)
 Alexandra Fusai /  Nathalie Tauziat (finale)
 Elena Lichovceva /  Ai Sugiyama (secondo turno)
 Mariaan de Swardt /  Olena Tatarkova (quarti di finale)

 Larisa Neiland /  Arantxa Sánchez Vicario (secondo turno) 
 Irina Spîrlea /  Caroline Vis (semifinali) 
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (secondo turno) 
 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Internazionali d'Italia 1999

en:1999 Italian Open – Women's Singles